In der 2. Bundesliga 2000/01 erreichten der 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga. In die Regionalliga stiegen der VfL Osnabrück, der SSV Ulm 1846, die Stuttgarter Kickers und der Chemnitzer FC ab.

Veränderungen zur Vorsaison 
Aus der Bundesliga waren der MSV Duisburg, Arminia Bielefeld und SSV Ulm 1846 abgestiegen, die die aufgestiegenen 1. FC Köln, VfL Bochum und Energie Cottbus ersetzten.

Aus der Regionalliga stieg mit LR Ahlen ein Debütant auf. Dem SSV Reutlingen gelang die Rückkehr nach 24 Jahren. Der VfL Osnabrück war zuletzt 1993, der 1. FC Saarbrücken zuletzt 1995 in der 2. Bundesliga zu finden. Das Quartett ersetzte die abgestiegenen Karlsruher SC, Fortuna Köln, Kickers Offenbach sowie Tennis Borussia Berlin nach deren Lizenzentzug.

Saisonverlauf

Aufstieg 
Der 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach standen bereits vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Um den dritten Aufstiegsplatz kämpften an diesem letzten Spieltag vier Mannschaften: der FC St. Pauli, Waldhof Mannheim, Greuther Fürth und LR Ahlen. St. Pauli hatte als Tabellendritter einen Punkt Vorsprung auf Mannheim und drei Punkte Vorsprung auf Fürth und Ahlen.

Während Mannheim bereits zur Pause gegen Mainz in Führung gegangen war und einen ungefährdeten Sieg einfahren konnte, musste St. Pauli beim bereits feststehenden Aufsteiger 1. FC Nürnberg antreten. Nach dem 0:1-Rückstand konnten die Hamburger diese Partie jedoch noch drehen; dabei fiel der entscheidende Treffer in der 76. Minute.

Der Aufstieg des FC St. Pauli galt für viele als Sensation, da der Verein in der Vorsaison nur knapp den Klassenerhalt geschafft hatte. Auch das gute Abschneiden von Waldhof Mannheim und dem Aufsteiger LR Ahlen war für viele eine Überraschung.

Abstieg 
Als erster Absteiger der Saison stand der Chemnitzer FC, der insgesamt nur drei Spiele gewann, schon mehrere Wochen vor Saisonende fest. Auch die Stuttgarter Kickers, die nur aufgrund des Lizenzentzugs für Tennis Borussia Berlin in der Vorsaison in der 2. Bundesliga antreten durften, und der Bundesliga-Absteiger SSV Ulm hatten am letzten Spieltag keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Die einzigen Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpften, waren schließlich Bielefeld und Liganeuling Osnabrück. Bielefeld gewann sein Spiel gegen Saarbrücken mit 4:2 und hielt die Klasse. Osnabrück erreichte in Duisburg nur ein 2:2 und stieg als vierte Mannschaft ab.

Der SSV Ulm erhielt nach dem Abstieg aus der zweiten Liga keine Lizenz für die Regionalliga, aus wirtschaftlichen Gründen. Der Verein wurde in die viertklassige Oberliga Baden-Württemberg eingestuft. Da ein Insolvenzverfahren gegen den Verein eingeleitet wurde, stand der Verein als automatischer Absteiger aus der Oberliga fest. Ulm spielte 2001/02 mit der vormaligen zweiten Mannschaft in der fünften Spielklasse, der Verbandsliga Württemberg.

Statistiken

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste 

Beste Torjäger der Saison waren Olivier Djappa vom SSV Reutlingen 05 und Artur Wichniarek von Arminia Bielefeld mit jeweils 18 Toren.

Weblinks 
 2. Fußball-Bundesliga 2000/01 bei dfb.de (abgerufen am 13. Mai 2018).
 2. Fußball-Bundesliga 2000/01 bei kicker.de (abgerufen am 13. Mai 2018).
 2. Fußball-Bundesliga 2000/01 bei weltfussball.de (abgerufen am 13. Mai 2018).

2000/01
Fußballsaison 2000/01